De 8e editie van de Cyprus Women's Cup, een vrouwenvoetbaltoernooi voor landenteams, startte op 4 maart 2015 en eindigde 11 maart 2015.

Stadions

Wedstrijden

1e ronde

Poule A

Poule B

Poule C

Finales

11e plaats

9e plaats

7de plaats

5e plaats

3e plaats

Finale

Eindrangschikking 

2015
Voetbal in 2015